Barry – miasto w Walii w pobliżu Cardiff
 Barry – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Pireneje Wysokie.

Miejscowości w USA:
 Barry – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Barry – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Barry – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
Gminy w USA:
 Barry (ang. Barry Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Barry (ang. Barry Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Barry (ang. Barry Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Barry (ang. Barry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barry (ang. Barry County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Barry (ang. Barry County) – w stanie Missouri

Osoby:
 Gareth Barry – angielski piłkarz

Inne:
 Barry (pies ratowniczy) – pies z Przełęczy Św. Gotharda, znany z legendy miejskiej
 Barry (pies z Treblinki)
 Włodzimierz Kozakiewicz – żołnierz Armii Krajowej ps. Barry
 Oddział Barry – jednostka bojowa Armii Krajowej walcząca w powstaniu warszawskim